Заги́ров (Заги́рова) — фамилия:

 Загиров, Загир Мирзабекович (род. 1938) — кавказовед.

 Загиров, Наиль Хайбуллович (1925—2014) — российский и советский учёный в области горного дела, доктор технических наук, профессор, первый ректор Красноярского института цветных металлов им. М. И. Калинина.
 Загирова, Сания Сабировна (1918—2018) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Загирянка